Lar może dotyczyć: 
 Lar – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh
 Lar – miasto w południowym Iranie, w ostanie Fars
 lar – potoczna nazwa gibona białorękiego – gatunku ssaka naczelnego z rodziny gibonowatych
 lar – bóstwo opiekuńcze w starożytnym Rzymie